HCS steht für:
 Hard Clad Silica, Kurzform für Hard Clad Silica Fiber (HCSF), ein Lichtwellenleiter mit Quarzglaskern und einem Mantel aus einem speziellen, patentierten Kunststoff
 Heliospheric current sheet, ein Magnetfeld der Sonne
 High Compression Swirl, ein Motor der Kent-Motorenbaureihe von Ford
 Hierarchical constraint satisfaction, ein Verfahren der Künstlichen Intelligenz 
 Hummocky cross stratification,  auch Beulenschichtung, ein Schrägschichtungstyp in flachmarin und fluviatil gebildeten Sanden und Sandsteinen.
 High Carbon Steel, Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
 High Content Screening eine Technologie zur näheren Untersuchung von Treffern im High Throughput Screening
 H. C. S. Cab Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

HC-S steht für:
 Chrysler HC-S, ein PKW-Modell

HCS